Borchardt steht für:
 Borchardt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 F. W. Borchardt, Gastronomiebetrieb in Berlin
 Galerie Borchardt, Galerie in Hamburg

Siehe auch:
 Borchard
 Borchart
 Borchhardt
 Borchert
 Borcharding